Pierre Augustin Laurent Debray (1761-1835)
 Xavier Debray (1818-1895), soldat et diplomate américain d'origine française ;
 Henri Debray (1827-1888), chimiste français ;
 Georges Debray (1892-1961), évêque de Meaux de 1941 à 1961.
 André Debray (1905-1954), banquier et sénateur français ;
 Jean-Robert Debray (1906-1980), médecin et homme politique français ;
 Pierre Debray (1922-1999), nom de plume de Sadi Coué, écrivain français ;
 Pierre Debray-Ritzen (1922-1993), médecin et écrivain français ;
 Janine Alexandre-Debray
 Régis Debray (1940-), écrivain et médiologue français ;
 Quentin Debray (1944-), fils de Pierre Debray-Ritzen, psychiatre et écrivain français ;
 Patrice Debray (1951-), homme politique français ;
 Cécile Debray, conservatrice de musée française ;
 Laurence Debray (1976-), écrivaine française ;
 Tony Debray (1989-), céiste français.

Patronyme français